Линкольн-Парк — может означать:

Парк 
  — Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
  — Сан-Франциско, штат Калифорния, США.
  — Вашингтон, США.
  — Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, США.
  — Олбани, штат Нью-Йорк, США.
  — Цинциннати, штат Огайо, США.
  — , штат Огайо, США.
  — , штат Вашингтон, США.

Окрестности 
 Канада
  — Калгари, Альберта.

 Соединённые Штаты
  — Сан-Диего, штат Калифорния, США.